Wozniacki ist der Familienname folgender Personen: 

 Caroline Wozniacki (* 1990), ehemalige dänische Tennisspielerin
 Patrik Wozniacki (* 1986), ehemaliger dänischer Fußballspieler, Bruder von Caroline
 Piotr Wozniacki, polnischer Fußballspieler, Vater von Caroline und Patrik